USS Acme je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Acme (AMc-61) 
 USS Acme (MSO-508)

Acme